Andre Chenier je lahko:
 Andre Chenier, francoski pesnik
 Andre Chenier (opera Umberta Giordana)
 Andrej Chenier (drama Ivana Mraka)